Турби́н (м), Турбина́ (ж) — русская фамилия.

Турбин 
 Турбин, Александр Фёдорович (1858—1923) — русский военный деятель, генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны, Первой мировой войны и Белого движения.
 Турбин, Анатолий Ефимович (род. 1933) — советский пилот 1 класса, Герой Социалистического Труда.
 
 Турбин, Владимир Николаевич (1927—1993) — советский и российский литературовед, педагог.
 Турбин, Дмитрий Иванович (1903—1944) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Турбин, Евгений Андреевич (род. 1979) — российский футбольный судья.
 
 Турбин, Пётр Алексеевич (1915—1986) — Герой Советского Союза.
  (1821—1884) — русский журналист, драматург.

Турбина 
 Турбина, Валентина (род. 1971) — российская актриса, кинодраматург.
 Турбина, Любовь Николаевна (род. 1942) — русская поэтесса, учёный-генетик, дочь Н. В. Турбина.
 Турбина, Ника Георгиевна (1974—2002) — русская поэтесса.

См. также